Орчард има више значења:
 Орчард (Колорадо)
 Орчард (Ајова)
 Орчард (Тексас)
 Орчард (Небраска)